Syncope kan zijn:
 Een muzikale term, zie syncope (muziek) 
 Een taalkundig verschijnsel, zie syncope (taalkunde)
 Een stijlfiguur, zie syncope (stijlfiguur) 
 Een medische term, zie syncope (medisch)
 een geslacht van kikkers, zie Syncope (dier)